Синди Кроуфорд (значения):

 Синди Кроуфорд — супермодель.
 Синди Кроуфорд — документальный фильм о супермодели.
 Синди Кроуфорд — порноактриса.